Женская сборная СССР по баскетболу — женская сборная команда Советского Союза, представлявшая эту страну на международных баскетбольных соревнованиях вплоть до её распада в 1991 году.

Команда 
Одна из сильнейших команд мира на протяжении 1950-х — 1980-х годов. Завоёвывала медали на всех 3 Олимпиадах, в которых приняла участие: 2 золота и 1 бронза (Женский баскетбол был впервые включен в программу летних Олимпийских игр только в 1976 году).

Женская сборная СССР по баскетболу дебютировала на международной арене на чемпионате Европы по баскетболу 1950 года, который сразу и выиграла.

Из всех турниров, в которых женская сборная СССР по баскетболу принимала участие, только один раз на чемпионат мира 1990 года она осталась без медалей. После вступления СССР в ФИБА она три раза пропускала международные соревнования: чемпионаты мира по баскетболу 1953 и 1979 годов, а также Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 1984 года (в связи с бойкотом).

Женская сборная СССР по баскетболу установила уникальное достижение: начиная с 1960 года сборная СССР семнадцать раз подряд выиграла Чемпионат Европы по баскетболу.

Тренер, с которым связаны многолетние успехи советского женского баскетбола на международной арене — Лидия Алексеева.

Результат

Олимпийские игры 

 1976  1°
 1980  1°
 1988  3°

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 

 1957   2°
 1959  1°
 1964  1°
 1967  1°
 1971  1°
 1975  1°
 1983  1°
 1986   2°
 1990 5°

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 

 1950  1°
 1952  1°
 1954  1°
 1956  1°
 1958  2°
 1960  1°
 1962  1°
 1964  1°
 1966  1°
 1968  1°
 1970  1°
 1972  1°
 1974  1°
 1976  1°
 1978  1°
 1980  1°
 1981  1°
 1983  1°
 1985  1°
 1987  1°
 1989  1°
 1991  1°

См. также 
 Мужская сборная СССР по баскетболу
 Женская сборная России по баскетболу
 Женская сборная Украины по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Выдержки из справочника 100 лет российскому баскетболу
 История баскетбола

Сборная СССР по баскетболу
СССР